В данный список включены все футболисты, которые в течение своей карьеры забили 50 и более голов за свою национальную сборную на взрослом уровне. По состоянию на 1 января 2023 года такого результата достигли 74 человека.

Первый игрок, забивший 50 мячей за сборную, стал нападающий сборной Венгрии Имре Шлоссер. Результат Шлоссера был зафиксирован в 1917 году. На протяжении многих лет венгерский футболист оставался лидером по голам в составе национальных сборных, пока его не обошёл соотечественник Ференц Пушкаш. Пушкаш тоже продержался на этой позиции несколько десятилетий, но его результат смог превзойти игрок сборной Малайзии Мохтар Дахари. У нападающего национальной команды Ирана Али Даеи получилось обойти Дахари, а позже Даеи стал первым игроком в истории, забившим 100 голов в составе сборной (без учёта женского футбола). 8 сентября 2020 года результат Даеи, завершившего карьеру в сборной с отметкой в 109 голов в её составе, превзошёл португалец Криштиану Роналду. Роналду стал вторым игроком, забившим 100 голов за свою национальную команду.

Бразилец Пеле был первым игроком из Южной Америки, забившим 50 мячей за сборную. Киннах Фири, выступавший в составе сборной Малави, стал первым уроженцем Африки, достигшим данной отметки (также Фири является самым молодым игроком, забившим 50 голов в сборной). Джон Стерн из команды Тринидада и Тобаго стал первым уроженцем Северной Америки с подобным результатом.  стал первым азиатом в этом списке (а также первым игроком не из Европы).

Список футболистов

По странам

По конфедерациям

См. также 
 Список футболистов, забивших 500 и более голов
 Список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Список игроков с 30 и более голами за сборную на RSSSF.com